Oude Kleine Beltbrug, een brug uit 1935
 Nieuwe Kleine Beltbrug, een hangbrug uit 1970, waarover een autosnelweg loopt